

Biologia 
 świetlik („robaczek”) świętojański – gatunek chrząszcza z rodziny świetlikowatych
 świetliki (świetlikowate, robaczki świętojańskie) – rodzina owadów z rzędu chrząszczy
 świetliki (świetlikowate) – rodzina ryb z rzędu świetlikokształtnych
 świetlik – rodzaj roślin z rodziny zarazowatych

Osoby 
 Andrzej Świetlik – polski fotografik
 Konrad Świetlik – generał brygady Ludowego Wojska Polskiego
 Roman Świetlik – profesor nauk fizycznych
 Wiktor Świetlik – polski dziennikarz prasowy

Geografia 
 Świetlik – potok w Karkonoszach, dopływ Kamieńczyka
 Świetliki –  stacja kolejowa

Kinematografia 
 Świetlik – film z 2005 r.
 Świetliki – serial animowany z 1986 r
 Świetliki – serial animowany z 1995 r.

Inne 
 Świetliki – polska grupa muzyczna
 świetlik – element dachu doświetlający pomieszczenie
 świetlik – okno w pokładzie statku (lub na wierzchu nadbudówki) służące do oświetlenia wnętrza jednostki
 świetlik – popularna nazwa światła chemicznego
 świetlik – według poglądów nauki przełomu XVIII i XIX w. fluid światła

Zobacz też